Buttarazzi ist der Familienname folgender Personen:

 Nivardo Buttarazzi (1907–1988), italienischer Zisterzienserabt und Konzilsvater